Hotel Supramonte – via lunga di arrampicata sportiva in Sardegna
Hotel Supramonte – canzone di Fabrizio De André